

Bande dessinée 
 Watch est une série de bande dessinée.
 Watch est un auteur belge de bande dessinée.

Cinéma 
 Day Watch est un film russe réalisé par Timur Bekmambetov, sorti en 2006.

Entreprise 
 Cortébert Watch est une manufacture d´horlogerie suisse fondée en 1790 par Adam-Louis Juillard et située à Cortébert dans le canton de Berne ;
 Elgin Watch Company est une manufacture horlogère fondée en 1864 ;
 International Watch Co, plus connu sous le sigle IWC, est une manufacture de montres située à Schaffhouse en Suisse, appartenant au groupe Richemont ;
 MarketWatch, un site internet américain d'information financière ;
 Waltham Watch Company était une entreprise américaine d'horlogerie ;
 Watch Valley est une dénomination suisse créé en vue de la promotion touristique de la région du Jura, berceau de l'industrie horlogère helvétique.

Jeu vidéo 
 Les Game and Watch sont des jeux électroniques de poches produits par la société Nintendo de 1980 à 1991

Militaire 
 La Black Watch trouve son origine des compagnies d’infanterie levées en 1725 afin de maintenir la paix dans les Highlands écossais.

Musique 
 The Watch est un groupe italien de rock progressif.
 The Chocolate Watchband est un groupe de la baie de San Francisco originaire de San José. 
 
 Watch est un album rock du Manfred Mann's Earth Band sorti en 1978.

ONG 
 Human Rights Watch ou HRW est une ONG qui défend des droits humains.
 Judicial Watch est une organisation américaine dédiée à la surveillance des activités du gouvernement américain.
 Only Watch, vente aux enchères caritative.